

Sigle 
 James Clerk Maxwell – fisico britannico
 Jeunesse Canada Monde – organizzazione non governativa canadese
 João César Monteiro – regista e attore portoghese
 Joël Corroy Moto – casa motociclistica francese
 Joint Common Missile

Codici 
 JCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jacobina (Brasile)

Musica 
 JCM – serie di amplificatori per chitarra elettrica prodotta dalla Marshall Amplification